Angra peut faire référence à :

Toponymie 
 Angra do Heroísmo, une commune et un ancien district des Açores.
 Angra dos Reis, une ville du Brésil.
 Centrale nucléaire d'Angra, la seule centrale nucléaire du Brésil.

Divers 
 Angra (groupe), un groupe brésilien de power metal.
 Angra, la déesse du feu dans la mythologie Guaraní.
 Angra Mainyu (nom Avestique), ou Ahriman (en moyen-persan), l'esprit démoniaque du dieu Ahura Mazda dans le Zoroastrisme. Angra Mainyu est l'adversaire de Spenta Mainyu, l'esprit du Bien.